Serra — acidente geográfico
 Peixes-serra — o nome comum de diversos peixes do género Sarda
 Chapouto (Auxis thazard) — peixe da família do atum também chamado de serra
 Onda dente de serra — forma de onda descontínua
 Serra (ferramenta) — ferramenta destinada ao corte de madeira ou de outros materiais
 Sociedade Desportiva Serra Futebol Clube — clube brasileiro de futebol do Espírito Santo

Geografia

Brasil

Municípios
 Serra (Espírito Santo), município no Espírito Santo

Bairros
 Serra (Belo Horizonte), bairro de Belo Horizonte

Espanha 
 Serra (Espanha), município na província de Valência

Itália 
 Vaglio Serra, comuna do Piemonte

Portugal 
 Serra (Tomar), freguesia
 Fátima (Ourém), freguesia antigamente denominada Serra

Pessoas
 José Serra, político brasileiro

Desambiguações de topônimos